Mental (serial telewizyjny)
 Mental: Zagadki umysłu